Nothdurft ist der Familienname folgender Personen:

 Eckard Nothdurft (* 1965), deutscher Handballspieler und -trainer 
 Tim Nothdurft (* 1997), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Nothdurfter